Dylan kan vara:

 Dylan (namn) – ett mansnamn samt personer med förnamnet och efternamnet
 Dylan (musikalbum 1973) – ett musikalbum av Bob Dylan
 Dylan (musikalbum 2007) – ett musikalbum av Bob Dylan
 Dylan & the Dead – ett livealbum från 1989 av Bob Dylan och Grateful Dead
 Dylan (album av Totta Näslund & Mikael Wiehe) – ett musikalbum inspelat 2006 av Totta Näslund och Mikael Wiehe som en hyllning till Bob Dylan
 Dylan (teaterpjäs) – en Broadwaypjäs om den walesiska poeten Dylan Thomas, skriven av Sidney Michaels
 Dylan Thomas Prize – ett av de största litteraturpriserna för unga författare, och delas ut årligen
 Dylan Dog – en tecknad serie av Sergio Bonelli Editore och dess huvudkaraktär

Se även
 Dylan på svenska – flera